Williams FW21 — гоночный автомобиль команды Williams, участвовавший в Чемпионате мира Формулы-1 сезона  года.

История 

Команда полностью поменяла пилотский состав по сравнению с прошлым сезоном. На место Чемпиона мира Жака Вильнёва был приглашен двукратный победитель серии CART Алессандро Занарди, а Хайнца-Харальда Френтцена заменил Ральф Шумахер. Если немец провел хороший сезон, стабильно зарабатывал очки, то у итальянца возникли проблемы с адаптацией к псевдосликам, поэтому он не смог заработать ни одного очка за год. Разочарованный сэр Фрэнк Уильямс разорвал контракт с Занарди уже после первого года сотрудничества и выплатил ему неустойку.

Большие ожидания связывались со следующим годом, когда в команду приходили мотористы BMW, поэтому сезон 1999 года считался переходным. Команда заняла 5 место в Кубке Конструкторов.

Результаты гонок

Примечания

Ссылки 

Шасси Williams Формулы-1